Varietats, espectacle format per actuacions independents
 Biologia: 
 Varietat biològica, categoria taxonòmica inferior a la de la subespècie
 Varietat ecològica és una població d'una espècie.
 Varietat lingüística, ús específic d'una llengua
 Matemàtiques: 
 Varietat (matemàtiques)
 Varietat diferenciable
 Varietat lineal
 Varietat real
 Varietat topològica